Marmontel är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-François Marmontel (1723–1799), fransk författare
 Antoine François Marmontel (1816–1898), fransk pianist
 Antonin Marmontel (1850–1907), fransk kompositör

Franska efternamn